Смешанная авиационная дивизия — основное оперативно-тактическое формирование (соединение) различных родов авиации Военно-воздушных сил и Военно-морского флота, состоящее из управления (штаба), частей и подразделений.

Ранее, в 1940-х годах, Смешанная авиадивизия относившаяся к Авиации РККА, относилась к армейской авиации, то есть входили в состав войск (сил) армии (армейский комплект).

Сокращённое наименование в служебных (рабочих) документах — сад.

Назначение дивизии 
Смешанная авиационная дивизия предназначена для выполнения различных задач, определяемых родом авиации, входящем в её состав. Так как в своем составе смешанная авиационная дивизия имеет различные рода авиации:
 истребительная авиация;
 бомбардировочная авиация;
 штурмовая авиация;
 транспортная авиация;
 специальная авиация,

то смешанная авиационная дивизия может выполнять задачи:
 штурмовой авиации — непосредственной поддержки сухопутных войск путём поражения на поле боя и в ближайшей глубине обороны противника танков, артиллерии и живой силы противника, для ведения воздушной разведки и уничтожения авиации противника на аэродромах, а в составе ВВС флота также задачи по уничтожению зенитной артиллерии, кораблей и судов в портах (базах) и вблизи от морского побережья;
 истребительной авиации — для борьбы с воздушным противником и решения других боевых задач во взаимодействии с соединениями других родов ВВС, сухопутными войсками и Военно-морским флотом или самостоятельно;
 бомбардировочной авиации — поражения войск (сил) противника, его наземных и морских объектов бомбовым и ракетно-пушечным вооружением, ведения воздушной разведки, в оперативной и стратегической глубине обороны противника;
 транспортной авиации — перевозки (переброски) войск и вооружений, транспортного обеспечения частей и соединений, других задач;
 специальной авиации — выполнения специальных задач.

Смешанные авиационные дивизии в Видах ВС СССР 
В СССР смешанные авиационные дивизии существовали в двух видах Вооруженных сил СССР: в ВВС и ВМФ. К наименованию дивизии ВМФ добавлялось наименование вида ВС СССР — Нская смешанная авиационная дивизия ВВС ВМФ.

Выполнение задач 
Свои задачи смешанная авиационная дивизия выполняет в определенном районе боевых действий, как правило, в тактической и ближайшей оперативной глубине обороны противника.

Способы ведения боевых действий 
Смешанная авиационная дивизия выполняет боевые задачи способом ведения боевых действий, присущих определенному роду авиации.

История 
Смешанные авиационные дивизии во Фронтовой авиации ВВС Красной армии и авиации ВМФ действовали на протяжении всей Великой Отечественной войны в составе двух истребительных, одного штурмового, одного — двух бомбардировочных полков. В их задачу входили действия непосредственно над полем боя или на глубину до 10 — 15 км. Всего во время войны существовало 45 смешанных авиационных дивизий, которые просуществовали до лета 1942 года. Только пять дивизий продолжали ведение боевых действий до ноября 1944 года, после чего переименованы в штурмовые авиационные дивизии, сохранив свою нумерацию:
 257-я смешанная авиационная дивизия;
 260-я смешанная авиационная дивизия;
 261-я смешанная авиационная дивизия;
 280-я смешанная авиационная дивизия,
а 1-я гвардейская смешанная авиационная дивизия была переименована в 16-ю гвардейскую истребительную авиационную дивизию.

В авиации ВМФ было существовало три смешанных авиационных дивизии:
 14-я смешанная авиационная дивизия ВВС Северного Флота;
 15-я смешанная авиационная дивизия ВВС Тихоокеанского Флота;
 16-я смешанная авиационная дивизия ВВС Тихоокеанского Флота.

Перечень смешанных авиационных дивизий во время Великой Отечественной войны

См. также 
 Истребительная авиационная дивизия
 Истребительная авиационная дивизия ПВО

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне.
 Герои Второй Мировой.
 Боевой состав ВВС.
 Авиаторы Второй мировой войны.
 В. Н. Свищев, генерал-майор авиации в отставке. «Гибель авиации Западного фронта в первые дни войны», Журнал «Золотой Лев» № 239 — 240, издание русской консервативной мысли.

Авиационные дивизии
Типы воинских формирований по странам